«Anticipating» — четвёртый сингл Бритни Спирс с альбома «Britney». Сингл был выпущен только во Франции и летом 2003 года в Бразилии, в одно время с выпуском «Anticipating», сингл «I Love Rock 'n' Roll» был выпущен четвёртым синглом в Европе.

Песня была написана и спродюсирована Брайаном Керульфом и Джошем Шварцем, также в создании текста «Anticipating» принимала участие сама Бритни. Эта песня была главной в рекламе автомобиля Toyota Vios. Однажды в интервью Бритни сказала: «Anticipating — забавная песня, которую написала я. Она напоминает нам о наших друзьях и знакомых».

Музыкальное видео 

Так как у Бритни не хватало времени, чтобы доснять видеоклип, некоторая его часть была взята из живого выступления Бритни в Лас-Вегасе. Это первый клип Бритни, в котором она выступает на сцене. Вначале этого видео Бритни со своими подругами запрыгивают в розовый автомобиль и катаются в нём по Парижу (сингл был выпущен только во Франции). Фон видеоклипа был анимированным.

История выпуска сингла

Чарты 
«Anticipating» достиг TOP-40 в чарте Top 100 Синглов Франции.

Ремиксы и официальные версии 
 Album Version — 3:16
 A Cappella — 3:13
 Instrumental — 3:16
 Alan Braxe Club Mix — 4:05
 Alan Braxe Remix #1 — 4:07
 Alan Braxe Remix #2 — 1:27
 Antonie Clamaran Club Mix — 6:25
 Antonie Clamaran Instrumental Mix — 6:25
 Pk’Chu & RLS Hard & Sexy Mix — 5:43
 Pk’Chu & RLS Hard & Sexy Dub — 5:43
 Pk’Chu & RLS Sweet & Sour Mix — 6:00

Форматы выпуска 
Здесь представлены различные форматы выпуска сингла «Anticipating».

Примечания

Ссылки 

Песни Бритни Спирс
Синглы 2002 года
Песни по алфавиту
Песни 2002 года
Песни, написанные Бритни Спирс